La Crisis de Tumu (; ), fue un conflicto fronterizo entre la  dinastía Yuan del Norte y la dinastía Ming. El gobernantes oirat de Yuan del Norte, Esen Taishi, capturó al  Emperador Yingzong de Ming el 1 de septiembre de 1449.

Nombre 
También se llamó Crisis de la fortaleza de Tumu () o Batalla de Tumu ().

Referencias